Gilgen ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Gilgen (1930–2018), Schweizer Kantonspolitiker
 Hans Gilgen (1906–1980), Schweizer Radrennfahrer
 Joël Gilgen, Schweizer Radio- und Fernsehmoderator
 Philipp Gilgen (* 1976), Olympiateilnehmer Sydney 2000 im Schwimmen, Industriedesigner

Gilgen bezeichnet folgende Orte:
 Sankt Gilgen, Gemeinde  am Wolfgangsee im österreichischen Bundesland Salzburg
 Die  Wüstung Gilgen, ist eine 1262 erstmals erwähnte, aber 1519 aufgegebene Siedlung nahe dem Ortsteil Haimar der Stadt Sehnde in Niedersachsen, Deutschland

Siehe auch:
 Ägidius (Heiliger) (Ägidius ist im deutschen Sprachraum auch bekannt als Aegidius, Egidius, Egydius, Ilg, Ilgen, Jilg, Gilg, Gilgian oder Gilgen)